Mendiburu ist der Familienname folgender Personen:

 Helios Mendiburu (* 1936), deutscher Kommunalpolitiker
 Manuel de Mendiburu (1805–1885), peruanischer Offizier, Politiker und Historiker
 Omar Mendiburu, mexikanischer Fußballspieler
 Ramón Mendiburu (* 1940), spanischer Radrennfahrer